Obhájce titulu Roger Federer získal druhý titul po výhře nad Andrem Agassim ve čtyřech setech 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Results

US Open 2005